A 2007-es török nagydíj volt a 2007-es MotoGP-világbajnokság harmadik futama. A versenyt az Isztambul Parkban rendezték április 22-én.

A MotoGP végeredménye

A 250 cm³ végeredménye

A 125 cm³ végeredménye

Források 

 

To~ro~k
Törökország sportélete